Säsongen 2019/2020 var Nybro Vikings 11:e säsong i Hockeyettan sedan återkomsten. För Vikings var säsongen ett steg framåt. Satsningen som påbörjats en säsong tidigare började ge resultat. Inför säsongen värvades Mikael Tisell som ny huvudtränare samt Robin Johansson, en välrenomerad målvakt från Hockeyallsvenskan, som sista utpost bakåt. Värvningarna slog väl ut och man vann grundserien för första gången på 20 år och tog sig till Allettan och Playoff till skillnad från föregående säsong. Föreningens organisation hade mognat, ekonomin var stabil och publiksiffrona höga (högst i hela Hockeyettan). Trots en viss besvikelse över att åka ut i playoff 2 såg man med tillförsikt på framtiden. I Aftonbladet summerades säsongen med orden "De tog revansch för fjolåret med råge".

Händelser under säsongen
Nybro Viking skrev i maj månad (tillsammans med flera andra klubbar) under ett öppet brev till distriktsförbunden inom Svenska Ishockeyförbundet och bad dem rösta ner ett förslag om nytt seriesystem där kvalserierna skulle tas bort och bara ett lag få chansen att flyttas upp.
På årsmötet 5 juni omvaldes Krister Engdahl till ordförande. Övriga i styrelsen blev Kim Ahlqvist, Susanne Lundberg, Märit Truuts, Carl-Oscar Carlsson, Roland Johansson, Leif Olson, Kerny Johansson, Tobias Svanström och Martin Persson.
7 augusti besegrade Vikings det nyblivna SHL-laget IK Oskarshamn i Liljas Arena i en träningsmatch.
Till matchen 4 december hade föreningen tagit fram ljusblå matchtröjor baserade på en historisk modell. Efteråt såldes de på auktion för att dra in pengar till föreningen.
12 december rankade Vimmerby Tidning Liljas Arena som den näst bästa arenan i Hockeyettan Södra.
Under december månad hade Vikings försökt få tillbaka William Quist till laget. Quist uppgav att han var mycket intresserad, men att ett annat jobberbjudande fått honom att bestämma sig för att sluta med ishockey.
I mitten av januari noterar Barometern att Vikings har en tolv matcher lång bortasvit (segrar på bortamatcher).
Vikings framgångsrikaste spelare genom tiderna, Fredrik Olausson, valdes in i Svensk ishockeys Hockey Hall of Fame under februari månad 2022.
I en spelaromröstning utsågs Nybro Vikings till laget med bäst stämning i sin arena.

Publik
Antalet åskådare visas av statistiken i tabellen nedan.

Förhandstips
På Hockeyettan Södras upptaktsträff 9 september tippades Vikings (tillsammans med Troja, Tranås och Kalmar) gå till Allettan av de flesta tränarna. När Henrik Eriksson tippade i Barometern trodde han Vikings skulle sluta trea i grundserien, gå vidare till playoff – möjligen med chans att nå kvalserien. I Aftonbladet tippade Marcus Leifby Vikings på en andraplats i Hockeyettan Södra. Johan Svensson i Expressen tippade Vikings på tredjeplatsen i södra serien och nämnde samtidigt Robin Johansson som en "kanonvärvning" (plats nr 13 av alla ligans spelare).

Inför Allettan tippade Mikael Mjörnberg i Aftonbladet Vikings på en fjärdeplats. I Barometern tippade Jesper Hallberg Vikings på en tredjeplacering i Allettan Södra. Även Vetlandaposten tippade Vikings som trea.

Försäsong

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Grundserien 
12 oktober gick Vikings upp i serieledning första gången efter att ha besegrat IF Troja-Ljungby borta i förlängningen. Fabian Ilestedt gjorde det avgörande målet. När sjutton av tjugotvå matcher spelats (20 november) var Vikings redan kvalificerade för Allettan. Några veckor senare när serien var färdigspelad stod Vikings som seriesegrare för första gången på 20 år.
Poängtabell

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Matcher

Allettan 
Inför sista omgången låg Vikings tvåa, ett poäng efter Halmstad. Men man förlorade sista matchen i Allettan med 3–2 mot Mariestad och placerade sig på femte plats, tre poäng efter seriesegraren. En matchvinst hade kunnat innebära serieseger och plats i Hockeyettanfinalen.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Playoff 
I valet av motståndare i Playoff väljer Vikings som tredje lag och väljer att möta Nyköpings SK. Vid valet av motståndare till Playoff 2 väljs Vikings av Hudiksvalls HC. 
Matcher

Trupp 
24 april 2019 höll föreningen presskonferens och presenterade en ny huvudtränare (Mikael Tisell) och en ny målvakt (Robin Johansson). Båda viktiga kuggar i Vikings satsning uppåt i seriesystemet. Johansson utsågs även till säsongens supporterspelare.

Till lagkapten utsågs Erik Lindström. Assisterande kaptener var Rasmus Johansson, Linus Olsson och Viktor Bolin.

När Barometern listade de tio bästa värvningarna i Hockeyettan Södra fick Vikings med två spelare på listan:
 2) Robin Johansson
 9) Kalle Hult

I slutet av säsongen rankade Mikael Mjörnberg i Aftonbladet Hockeyettans 50 bästa spelare. Vikings fick med tre spelare på listan:
 17 Erik Lindström
 28 Fabian Ilestedt
 33 Viktor Lennartsson

Spelarstatistik 
Grundserien

Allettan

Playoff

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Allettan

Slutspel

Transaktioner

Nyförvärv 
 8 maj – Hampus Andréen.
 24 april – Mikael Tisell ny huvudtränare (2 år).
 24 april – Robin Johansson (2 år)  och Kalle Hult (2 år).
 1 maj – Simon Hansson och Otto Henell.
 4 maj – Alfred Andersson.
 15 maj – Alex Ek.
 15 juni – Daniel Håkansson
 3 juli – Mikael Älgne (fysioterapeut).
 29 juli – Viktor Lennartsson, Joshua Berger (tryout) Simon Andersson (tryout från J20) och Axel Nilsson (tryout från J20).
 8 augusti – Oliwer Aldén (tryout).
 27 augusti – Alexander Stensson (tryout).
 29 augusti – Jesper Mångs.
 30 augusti – Fabian Ilestedt återvände.
 6 februari – Emil Norberg.
 14 februari – Victor Crus Rydberg
 15 februari – Ahlbin Hernod.
 17 februari – Mathias Israelsson (målvakt).

Förlängningar 
 13 mars – Erik Lindström (2 år), Rasmus Johansson (2 år) och Hugo Arvidsson (uppflyttad från J20).
 20 mars – Jonathan Augustin, Fredrik Strömgren och Markus Palmberg (2 år).
 29 mars – Robin Wengdahl och Sebastian Borg.
 24 april – Viktor Bolin.
 8 maj – Linus Olsson.
 9 maj – Nicklas Vikström, assisterande tränare.
 3 juli – Henrik Åberg, Per-Erik Åberg (materialare) och Glenn Adolfsson (lagledare).
 29 juli – Malte Jakobsson, målvaktstränare/videocoach.
 8 oktober – Tryoutspelarna Alexander Stensson och Joshua Berger fick kontrakt.

Lämnar 
 18 februari – Per Wallin avgick som sportchef.
 21 februari – Marcus Mellström avslutade karriären.
 20 mars – Johan Järlefelt.
 1 maj – Pavel Krajcovic, Alexander Johansson, Roni Rukajärvi, Victor Lindén och Fabian Ilestedt valde att gå vidare (Ilestedt till AIK i Hockeyallsvenskan). William Wennström, Simon Mattsson, Patrick Nilsson och Robin Kokkonen fick inte nya kontrakt.
 22 maj – Patrik Fransson lämnade föreningen efter tio säsonger.
 15 juni – Martin Olsson och Dennis Santesson.
 27 augusti – Oliwer Aldén.
 8 oktober – Tryoutspelarna Simon Andersson och Axel Nilsson lämnade för att få mer speltid.
 2 december – Joshua Berger lämnade av personliga skäl.
 26 december – Alexander Stensson.
 11 februari – Daniel Håkansson.
 17 februari – Emil Norberg.

Lån in 
 1 maj – Målvakten Didrik Jansson.
 26 december – Elias Gunnarsson.

Lån ut 
 Hugo Arvidsson lånades ut till Gislaveds SK under hösten.

Skador och längre frånvaro 
 29 augusti – Alex Ek tvingades planera in en operation av ena ljumsken och missade början av säsongen.
13 decembar – Fabian Ilestedt, handskada.
 25 januari – Viktor Lennartsson skadades av en tackling och fick föras i ambulans till sjukhus under en match i Halmstad. Återkom den 18 februari.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Vikingsbilagan 2019-2020

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2019
Sport i Sverige 2020
Ishockeysäsongen 2019/2020 efter lag